Ассела́х — арабская фамилия. Известные носители:

 Асселах, Малик (род. 1986) — алжирский футболист, вратарь.
 Асселах, Сония (род. 1991) — алжирская дзюдоистка.